Quadral steht für

 Quadral (Unternehmen), 1972 gegründeter Hersteller von Hifi- und High-End-Lautsprechern und hochwertigen Hifi-Komponenten
 Quadral (Grammatik), Numerus in der Grammatik, der die Vier(er)zahl repräsentiert und in keiner natürlichen Sprache belegt ist